Kenttäsaari (Kätkesuando), een Zweeds zandplaat in de Muonio, die de grens vormt tussen Zweden en Finland
 Kenttäsaari (Maunu), een Zweeds eiland in de Muonio, die de grens vormt tussen Zweden en Finland